Essa é uma lista de futebolistas do Athletico Paranaense.

2019 

 Última atualização: 22 de julho de 2019.

Paranaense
Futebolistas do Club Athletico Paranaense